Адышев — фамилия. Известные носители:

 Адышев, Муса Мирзапаязович (1915—1979) — советский геолог, академик, президент Академии наук Киргизской ССР.
 Адышева, Тенти Жунушбаевна (1920—1984) — Народная поэтесса Киргизской ССР, жена М. М. Адышева.